Amphimachos () ist

in der griechischen Mythologie:
 Amphimachos (Sohn des Elektryon) und der Anaxo
 Amphimachos (Sohn des Kteatos), Freier der Helena und Heerführer der Epeier im Trojanischen Krieg
 Amphimachos (Sohn des Polyxenos), des Heerführer der Epeier im Trojanischen Krieg
 Amphimachos (Sohn des Nomion), Heerführer der Karer im Trojanischen Krieg
 Amphimachos (Trojanisches Pferd), einer der Soldaten im Trojanischen Pferd
 Amphimachos (Bruder des Donakinos), findet die Leichen der Ino und des Palaimon
 Amphimachos (Freier der Penelope)
 Amphimachos (König der Lykier)

der Name von:
 Amphimachos (Feldherr), Feldherr und Statthalter in der Zeit der frühen Diadochenkriege